Нерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Нерс, Дарнелл (род. 1995) — канадский хоккеист, защитник, брат Киа Нерс.
 Нерс, Киа (род. 1996) — канадская баскетболистка, сестра Дарнелла Нерса.
 Нерс, Ник (род. 1967) — американский баскетбольный тренер.
 Нерс, Пол (род. 1949) — британский биохимик.